Станіслав Данилович (1520—1577) — львівський хорунжий
 Станіслав Данилович (1596—1632) — червоногородський староста
 Станіслав Данилович ( 1636) — староста корсунський, чигиринський

Станіслав